78. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 21–25 września 2005 w stolicy Hiszpanii Madrycie. Były to szóste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1965, 1973, 1984, 1992 i 1997). Jedynie Australijczyk Michael Rogers oraz Szwajcarka Karin Thürig w jazdach indywidualnych na czas zdołali obronić tytuły mistrzów świata. Jedynym zawodnikiem, któremu udało się zdobyć dwa medale (złoty i srebrny) był Ukrainiec Dmytro Hrabowski.

Bardzo nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 22. miejsc przez Małgorzatę Jasińską w wyścigu ze startu wspólnego oraz Macieja Bodnara w jeździe indywidualnej na czas do lat 23.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 547 osób (134 kobiet i 413 mężczyzn) z 52 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Belgia (25 osób), Niemcy (24) i Włochy (24). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 18 osób (12 zawodników i 6 zawodniczek), którzy startowali we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2005 w kolarstwie
2005 w Hiszpanii
Kolarstwo w Hiszpanii
Zawody sportowe w Madrycie